Хашу́рский муниципалитет ( xašuris municipʼalitʼetʼi; до 2006 года — район) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Шида-Картли. Находится в центре Грузии, на территории исторической области Внутренняя Картли. Административный центр — Хашури.

История 
Хашурский район был образован в 1929 году в составе Горийского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР, тогда же переименован в Сталинисский район. В середине 1930-х годов переименован обратно в Хашурский район. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 52 120 жителей, на 1 января 2014 года — 62,5 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 62 714 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 61,4 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 62,3 тыс. чел.

Административное деление 
Хашурский муниципалитет включает 1 город Хашури, 1 посёлок городского типа ( — даба) Сурами и 12 советов ( — сакребуло), в том числе 1 поселковый совет ( — содабо сакребуло) и 11 общинных (сельских) советов ( — темис сакребуло):

 Сурамский поселковый совет () — 8615 чел. (перепись 2014 года) — подчинён посёлку городского типа ( — даба) Сурами и включает 5 сёл
 Альский общинный сельсовет () — 2870 чел.
 Гомский общинный сельсовет () — 2954 чел.
 Осиаурский общинный сельсовет () — 1930 чел.
 Плевский общинный сельсовет () — 1273 чел.
 Квишхетский общинный сельсовет () — 3892 чел.
 Цоцхнарский общинный сельсовет () — 858 чел.
 Цхрамухский общинный сельсовет () — 1789 чел.
 Цагвлиский общинный сельсовет () — 997 чел.
 Цромский общинный сельсовет () — 433 чел.
 Халебский общинный сельсовет () — 53 чел.
 Хцисский общинный сельсовет () — 804 чел.

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 72 населённых пунктов, в том числе 1 город, 1 посёлок ( — даба) и 70 сёл.

Примечания 

 
Шида-Картли